Não confundir com o género  Thecamoeba.

Testacea, amibas testáceas ou tecamibas é um agrupamento taxonômico polifilético de protistas ameboides caracterizado pela presença de um esqueleto interno designado por testa. O grupo é essencialmente constituído por amibas euglífidas (Cercozoa) e Arcellinida (Amoebozoa). Os diferentes taxa são diferenciados pelas características das suas testas e pelos tipos de pseudópodes (lobosos, recticulosos ou filosos), sendo que o grupo das arcelinidas produz pseudópodes lobosos (alargados), enquanto as euglífidas produzem pseudópodes filosos (filiformes).

Referências

Amoebozoa